TLC steht als Abkürzung für:

 The Learning Company, ein ehemaliges US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Thin Layer Chromatography, ein physikalisch-chemisches Trennverfahren, siehe Dünnschichtchromatographie
 Flughafen Toluca in Mexiko (IATA-Code)
 Total Lung Capacity (Totalkapazität der Lunge), siehe Lungenfunktion#Lungenvolumen und Lungenvolumen
 Transport-, Informatik- und Logistik-Consulting GmbH, Vorgängerin der DB Systel
 Triple-Level-Cell, eine Art von Flash-Speicherzelle, siehe TLC-Speicherzelle
 True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days, eine mormonische Glaubensgemeinschaft
 Bahnhof Laudenbach (Württ) nach DS 100

Musik, Medien & Fernsehen:
 TLC (Band), T-Boz, Left Eye and Chilli bzw. Tender Loving Care, US-amerikanisches Hip-Hop-Trio
 TLC (Album), fünftes Studioalbum der gleichnamigen Band (2017)
 TLC (Fernsehsender) (The Learning Channel), US-amerikanischer Kabelfernsehsender
 TLC Deutschland, deutschsprachiger Fernsehsender
 WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs, ein Pay-per-View der Wrestling-Liga WWE

Abkürzung